«Пит Пони» () — телевизионная драма режиссёра , снятая по мотивам  детской писательницы . Мировая премьера: 19 декабря 1997 года.

Сюжет 
Картина рассказывает о жизни угледобывающего канадского городка Глас Бэй на рубеже XIX—XX вв. Сюжет разворачивается вокруг дружбы 10-летнего Вилли Маклина, вынужденного после гибели старшего брата работать на угольной шахте, с  Джем, перевозящей вагонетки с углём.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: 
 Продюсеры: Эндрю Кохрэн, Мерл МакАйсак
 Сценаристы:  Хезер Конки , 
 Композитор: 
 Оператор: Никос Эвдемон
 Монтажёр: Т. С. Мартин
 Художники: Мэриэн Уихак, Лаура Макнат, Джини Кимбер, Барбари Люкстон

Интересные факты 
 В 1999 году фильм получил продолжение в качестве одноимённого сериала с тем же актёрским составом.
 Картина является теледебютом канадской актрисы Эллен Пейдж. За роль Мэгги Маклин она была номинирована на премии «Молодой актёр» и «Джемини»

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Канады
Фильмы Эрика Тилла